Jméno a příjmení Josef Dobeš má více nositelů:

 Josef Dobeš (* 1964) – český politik, ministr školství
 Josef Dobeš (hospodář) (1830–1890) – český správce a finančník
 Josef Dobeš (hudebník) – countryový muzikant, hráč na pedálovou steel kytaru
 Josef Dobeš (jezdec) (1904–1985) – český dostihový jezdec a trenér